Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1957 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 20 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Shirley Bloomer bat Dorothy Knode en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Věra Pužejová et Ann Haydon.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1957
France Simple dames
Sport en France en 1957
Sport en mai 1957
Sport en juin 1957